Гаврилець:
 Гаврилець Ганна Олексіївна (1958) — український композитор.
 Гаврилець Дмитро Григорович (1958, Чернівці) — український альтист, заслужений діяч мистецтв України.
 Гаврилець Роман Іванович (1943) — радянський футболіст.

Українські прізвища